David Simpson peut désigner :

 David Simpson (1745-1799), prêtre anglais ;
 David Simpson (1910-1965), homme politique canadien ;
 David Simpson (1928-), artiste américain ;
 David Simpson (1959-), homme politique britannique ;
 David Simpson (1961-), homme politique américain ;
 David Simpson (1977-), auteur canadien ;
 David Simpson (1983-), joueur de cricket irlandais.

Voir aussi 

 Dana Simpson (1977-), artiste et écrivain américain ;
 Dave Simpson, écrivain britannique ;
 Dave Simpson (1962-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Dave Simpson (1983-), footballeur canadien.